Mulia ist ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche. 

Das Bistum Mulia war in Numidien angesiedelt, einer historischen Landschaft in Nordafrika, die weite Teile der heutigen Staaten Tunesien und Algerien umfasst.

Siehe auch 
 Liste der römisch-katholischen Titularbistümer

Weblinks 
 Eintrag in catholic-hierarchy.org (englisch)

Mulia